Яснополянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Яснополянский сельсовет — в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Яснополянский сельсовет — в Далматовском районе Курганской области.
 Яснополянский сельсовет — в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Яснополянский сельсовет — в Кузнецком районе Пензенской области.
 Яснополянский сельсовет — в Предгорном районе Ставропольского края.
 Яснополянский сельсовет — административно-территориальная единица и сельское поселение в Кизлярском районе Дагестана.

См. также 
 Яснополянское сельское поселение